Přírodní měď (29Cu) se skládá ze dvou stabilních izotopů: 63Cu (přirozený výskyt 69,15 %) a 65Cu (30,85 %). Bylo také popsáno 29 radioizotopů tohoto prvku a sedm jaderných izomerů. Nejstabilnější radioizotopy jsou 67Cu (poločas přeměny 61,83 hodin), 64Cu (12,701 h) a 61Cu (3,339 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 24 minut, většinou kratší než 1 sekunda. Radioizotopy s nukleonovým číslem pod 63 se vesměs přeměňují beta plus přeměnou na izotopy niklu, zatímco u 66Cu a těžších izotopů se objevuje přeměna beta minus na zinek. U 64Cu probíhají oba typy beta přeměny.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

měd